Het seizoen 1987/88 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 5 september 1987 en eindigde op 15 mei 1988. 

Eendracht Wervik won in Vierde Klasse A, K. Sint-Niklase SK won in Vierde Klasse B, KVV Looi Sport won in Vierde Klasse C en R. Union Hutoise FC won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Sint-Niklase SK (financiële problemen)

Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 Diegem Sport (rechtstreeks uit 3A)
 RUS Binchoise (rechtstreeks uit 3B)
 K. Wuustwezel FC (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 FC Poederlee
 K. Tubantia Borgerhout VK

Brabant
 KVO Aarschot
 KSK Halle

Limburg
 K. Helzold FC Zolder

Oost-Vlaanderen
 KFC Evergem-Center

West-Vlaanderen
 KSK Torhout

Henegouwen
 RA Marchiennoise des Sports

Luik
 AS Herstalienne
 R. Oreye Union

Luxemburg
 Bomal FC

Namen
 RES Jamboise

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 Eendracht Wervik (kampioen 4A)
 K. Sint-Niklase SK (kampioen 4B)
 KVV Looi Sport (kampioen 4C)
 R. Union Hutoise FC (kampioen 4D)
 KSC Menen (eindronde)
 KFC Vigor Wuitens Hamme (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KSV Sottegem (rechtstreeks uit 4A)
 R. Stade Brainois (rechtstreeks uit 4A)
 URS du Centre (rechtstreeks uit 4A)
 FC Liedekerke (rechtstreeks uit 4B)
 KSC Grimbergen (rechtstreeks uit 4B)
 KSK Hoboken (rechtstreeks uit 4B)
 KFC Herentals (rechtstreeks uit 4C)
 K. Helzold FC Zolder (rechtstreeks uit 4C)
 R. Oreye Union (rechtstreeks uit 4C)
 FC Le Lorrain Arlon (rechtstreeks uit 4D)
 AS Herstalienne (rechtstreeks uit 4D)
 R. Alliance Melen-Micheroux (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Promotie-eindronde
K. Waterschei SV Thor (daler uit Tweede Klasse) en KFC Diest (spelende in Derde Klasse) zouden het volgende seizoen normaal gezien in Derde Klasse spelen, maar gingen elk afzonderlijk een fusie aan met een andere club. Hierdoor speelde eerstgenoemde als RC Genk in Eerste Klasse verder. Fusieclub KTH Diest speelde verder in Tweede Klasse. Hierdoor kwamen er twee extra plaatsen vrij in Derde Klasse. 

Om te bepalen welke twee teams bijkomend naar Derde Klasse zouden promoveren, werd een eindronde georganiseerd. De deelnemers waren de vier vice-kampioen uit Vierde Klasse: KSC Menen, KFC Vigor Wuitens Hamme, KSV Mol en RFC Malmundaria 1904. 

De eindronde werd gewonnen door KSC Menen en KFC Vigor Wuitens Hamme waardoor beide teams eveneens promoveerden. Van de eindronde zelf zijn echter geen verdere gegevens gekend.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4